Élie Frédéric Forey (1804-1872), militaire français ;
 Samuel Forey (1981), journaliste français.